L'uomo nell'ombra (Man in the Dark) – film del 1953 diretto da Lew Landers
Man in the Dark (Don't Breathe) – film del 2016 diretto da Fede Álvarez
Uomo nel buio (Man in the Dark) – romanzo del 2008 di Paul Auster